Усть-Уса — село в Республике Коми, Россия. Входит в состав городского округа Усинск.

Расположено при впадении реки Усы в Печору, в 40 км к западу от Усинска.

История 
В 1930—1959 годах Усть-Уса была административным центром Усть-Усинского района.

В 1942 году произошло Усть-Усинское восстание заключенных (Восстание Ретюнина) — первое вооруженное восстание в системе советских лагерей (один из пунктов Воркутлага).

В 1936—1941 годах Усть-Уса была административным центром Печорского округа Коми АССР.

Климат

Население

Известные уроженцы 

В Усть-Усе родился Валерий Леонтьев — советский и российский эстрадный певец, Народный артист Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 История села Усть-Уса (Усвавом, Усвом)
 История села Усть-Уса
 
 Усть-Усинское восстание 1942 года

Населённые пункты городского округа Усинск